Paul Eichholtz ist der Name von

* Paul Eichholtz (Altphilologe) (1843–1875), deutscher Gymnasiallehrer und Altphilologe
 Paul Eichholtz (Politiker) (1870–1928), deutscher Bauunternehmer und Politiker (DNVP)